Le ministère chargé du tourisme peut prendre différentes dénominations selon les pays :
 Algérie : ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail Familial ;
 Canada
 Québec : ministère du Tourisme ;
 Colombie : ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme ;
 République du Congo : ministère du Tourisme et de l'Environnement ;
 République démocratique du Congo : ministère du Tourisme ;
 Égypte : ministère du Tourisme ;
 Espagne : 
 ministère du Commerce et du Tourisme ;
 ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme ;
 France : ministère de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme ;
 Italie : ministère du Tourisme ;
 Japon : ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme ;
 Jordanie : ministère du tourisme et des antiquités ;
 Maroc : ministère du Tourisme ;
 Tunisie : ministère du Tourisme ;
 Venezuela : ministère du Tourisme ;
 Yemen : ministère du Tourisme.